Хрупкость:

 Хрупкость — свойство материала разрушаться без образования заметных остаточных деформаций.

Кинематограф 
 «Хрупкость» () — испанский фильм ужасов 2005 года каталонского режиссёра Жауме Балагеро.
 «Хрупкость» () — фильм .

См. также 

 Fragile